Il singolare del torneo di tennis AAT Women's Circuit Rosario 2011, facente parte della categoria ITF Women's Circuit, ha avuto come vincitrice Chanel Simmonds che ha battuto in finale Julia Cohen 6–3, 6–4.

Teste di serie

 Julia Cohen (finale)
 Florencia Molinero (semifinali)
 Chanel Simmonds (campionessa)
 Verónica Cepede Royg (quarti di finale)

  Eva Fernández-Brugués (primo turno)
  Inés Ferrer Suárez (semifinali)
  Andrea Koch-Benvenuto (primo turno) 
  Bianca Botto (quarti di finale)

Tabellone

Finali

Parte alta

Parte bassa

Note 
 

AAT Women's Circuit Rosario 2011